Иоганн II (;  — ) — герцог Клевский и граф Марка в 1481—1521 годах.

Биография 
Иоганн был старшим сыном герцога Клевского Иоганна I из дома Ламарк и Елизаветы Неверской. В 1481 году он унаследовал герцогство Клевское и графство Марк. Иоганн основательно разорил герцогскую казну, пытаясь сделать свой двор таким же роскошным, как и Бургундский.

В 1496 году Иоганн вступил в альянс с герцогством Юлих-Берг, чтобы уравновесить союз Бургундии с Габсбургами. Желая укрепить альянс, он женил своего сына Иоганна на единственной дочери герцога Юлих-Бергского Вильгельма. После смерти тестя его сын унаследовал герцогство Юлих-Берг.

В 1489 году Иоганн женился на Матильде Гессенской (1473—1505), дочери Генриха III, ландграфа Гессена. У них было трое детей:
 Иоганн (1490—1539), следующий герцог Клевский;
 Анна (1495—1567), супруга графа Филиппа II Вальдек-Айзенбергского;
 Адольф (1498—1525).

Иоганна прозвали «делатель детей» (), потому что он имел 63 внебрачных ребёнка.

Примечания

Ссылки 
 Генеалогическое древо

Дом Ламарк
Герцоги Клеве
Графы Марка